Klewki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Klewki, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Klewki, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie